Popielno ist der Name zweier Dörfer in Polen

 in der Wojewodschaft Ermland-Masuren, siehe Popielno (Ruciane-Nida)
 in der Wojewodschaft Großpolen, Gemeinde Budzyń